«В шаге от неба» () — итальянский телесериал, который дебютировал 10 апреля 2011 года на «Rai 1».

В ролях 
 Теренс Хилл — Пьетро Тхиене
 Франческо Сальвы — Фелицыно Скоттон
 Энрико Ианнелло — Винченцо Наппи
 Гианмарко Поццоли — Хубер Фабрикетти
 Клаудиа Гаффуры — Чиара Скоттон
 Габриэле России — Гиоргио Гуалтьери
 Катя Рицциарелли — Ассунта Скоттон
 Валентина ДьАгостино — Марселла
 Гая Бермани Амарал — Сильвия Буссолати
 Беттина Гиованнини — Клаудиа Гуалтьери
 Мауро Пировано — мэр
 Сандро Триголо — секретарь
 Магдалена Гроховска — Эмма Воронина
 Раньеро Монако ди Лапио — Тобиас
 Мириам Леоне — Астрид
 Элеонора Сергио — Антонелла Фабрикетти
 Сильвие Стимпфл — дочь Хубер
 Алисе Бельлагамба — Мириам
 Алан Каппелли Гоец — Марко
 Катерина Шулха — Наташа
 Томмасо Раменжны — Томмасо Беллы
 Росио Муньоз Моралес — Ева Фернандез
 Гюсы Буссемы — Мануэла Наппи
 Гиованни Сцифони — Карл Реутер
 Фабио Фулько — Федерико Руффо
 Даниэль Вивиан — Николай Елисеев

Эпизоды

Первый сезон (2011)

Второй сезон (2012)

Третий сезон (2015)

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Италии 2011 года
Криминальные телесериалы
Экшен-телесериалы
Драматические телесериалы Италии
Приключенческие телесериалы Италии
Телесериалы на итальянском языке
Телесериалы Rai
Телесериалы Lux Vide